Cerdanyola del Vallès kan syfta på:

Spanien 

 Cerdanyola del Vallès (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Cerdanyola del Vallès (ort), Katalonien, Província de Barcelona,